

Нью-Кембрія — місто, штат Канзас
 Нью-Кембрія — місто, штат Міссурі